Грозешти има више значења:

 Грозешти (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Грозешти (Мехединци), насеље у округу Мехединци у Румунији
 Општина Грозешти (Јаши), општина у округу Јаши у Румунији
 Општина Грозешти (Мехединци), општина у округу Мехединци у Румунији